Айлин (Пилар Мария дель Кармен Моника Химе́нес Гарсия; род. 1982) — испанская певица, экс-вокалистка готик-метал-группы Sirenia.
 (11836) Айлин — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса, который был открыт 5 февраля 1986 года.